Flemmer ist Familienname folgender Personen:

 Andrea Flemmer (* 1959), deutsche Biologin, Ernährungswissenschaftlerin und Publizistin
 Christian Flemmer (um 1648–1681/1682), deutscher Lyriker, Dramatiker und Übersetzer
 Walter Flemmer (* 1936), deutscher Autor, Regisseur und Kulturchef des Bayerischen Rundfunks